

Росголт — місто, штат Південна Дакота
 Росголт — селище, штат Вісконсин